Хо́льмгрен, Хо́лмгрен () — шведская фамилия. Известные носители:

 Хольмгрен, Аларик Фритьоф (1831—1897) — шведский физиолог.
 Хольмгрен, Бёрье (1909—1990) — шведский кёрлингист.
  (1824—1905) — шведский физик.
 Холмгрен, Пол (род. 1955) — профессиональный американский хоккеист, нападающий.

 Хольмгрен Педерсен, Маркус (род. 2000) — норвежский футболист.